VIII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1971 odbyły się we Włoszech między 23 września a 1 października 1971 roku. Mecze rozgrywane były w Gorycji, Modenie, Imoli, Bolonii oraz w Reggio nell’Emilia.

Tytuł sprzed czterech lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie zdobyła mistrzostwo.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  18 drużyn, które zostały podzielone na sześć grup. Zwycięzcy tych grup awansowali do grupy finałowej, której zwycięzca zdobywał mistrzostwo. Zespoły z drugich miejsc walczyły ze sobą zajmując miejsca 7-12, zaś ostatnie zespoły zagrały ze sobą o miejsca 13-18.
<

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Grupa E 
Tabela

Wyniki

Grupa F 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 13-18 
Tabela

Wyniki

Grupa dla miejsc 7-12 
Tabela

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1971 w piłce siatkowej
1971 we Włoszech
Piłka siatkowa we Włoszech
Sport w Bolonii
Reggio Emilia
Sport w Modenie